Глухой ретрофлексный взрывной согласный — согласный звук, использующийся в некоторых языках. Этот согласный звук встречается в качестве фонемы в основном (хотя и не исключительно) в двух регионах: Южной Азии и Австралии.

Свойства 
Свойства глухой ретрофлексной взрывной согласной:
 Это смычная согласная, то есть поток воздуха из легких полностью блокируется с помощью смычки;
 По месту образования согласная ретрофлексная, то есть при произнесении согласной кончик языка поднимается к твёрдому нёбу и немного загибается назад;
 Звук глухой, что значит, что он производится без вибрации голосовых связок;
 Это оральная согласная, что значит, что звук проходит только через рот;
 Согласная срединная, то есть воздушная струя проходит по центру языка, а не по бокам.

Транскрипция 
В международном фонетическом алфавите используются всего лишь один символ, чтобы отображать этот звук: ʈ. Как и все ретрофлексные согласные, символ МФА формируется путем добавления направленного вправо крючка, идущего от нижней части тройника (буквы, используемой для эквивалентного альвеолярного согласного). Во многих шрифтах тройник в нижнем регистре уже имеет направленный вправо крючок, но символ ⟨ʈ⟩ отличается от символа ⟨t⟩ тем, что символ вытягивается ниже базовой линии.

Примеры

Примечания

Ссылки 

Ретрофлексные согласные
Взрывные согласные